Пластик — многозначный термин.

 Пластик — органический материал, основой которого являются синтетические или природные высокомолекулярные соединения (полимеры).
 «Пластик» — британский комедийный боевик основанный на реальных событиях режиссёра Джулиана Джилби; 2014 год.
 «Пластик» — российское химическое предприятие в городе Узловая Тульской области.
 «Пластик» — советский и азербайджанский футбольный клуб из города Сальяны; основан в 1971 году.
 «Пластик-Никос» — белорусский мини-футбольный клуб из Минска.
 Пластик — просторечное название пластилина.
 Пластик (фильм)

См. также 
 Plastic